Die Mirze, auch Mürze, war ein Getreidemaß in der Walachei und in Czernowitz.
 1 Mirze = 8 Demerli =  2 Kübel = 185,114 Liter
 1 Demerli = 24 4/5 Liter (24,6 Liter)
 1 Mirze = ½ Kile
 in Czernowitz war 1 Mirze = 8 Demerli = 2 Kübel (siebenbürger) = 9921,08 Pariser Kubikzoll = 196,8 Liter
 1 Kübel = 4 Viertel = 32 Ur = 256 Maß

Literatur 
 Gustav Wagner, Friedrich Anton Strackerjan: Kompendium der Münz-, Maß-, Gewichts- und Wechselkurs-Verhältnisse sämtlicher Staaten und Handelsstädte der Erde. Verlag Teubner, Leipzig 1855, S. 116.
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde ..., Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 61, 199.

Einzelnachweise 

Altes Maß oder Gewicht (Rumänien)
Volumeneinheit
Getreidemaß (Rumänien)